Ape curgătoare
Thur (Elveția)
Thur (Franța)
Thur (Ungaria)
Localități
Thur (Polonia)

Vezi și
Thür, comună din landul Renania-Palatinat, Germania
Konrad Thur (1909-2007) sau Konrad Thurano, artist de circ geman